

Patronyme 

 Albin Kitzinger (1912 - 1970), footballeur allemand ;
 Ernst Kitzinger (1912 - 2003), historien allemand de l'art ;
 Iwo Kitzinger alias Marcin Kosiński (1985 - ), joueur polonais de basket-ball ;
 Sheila Kitzinger (1929-2015), anthropologue et militante britannique de l'accouchement naturel.

Voir aussi 
 Kitzingen
 Kitzing

Homonymie de patronyme